Виллумсен:

 Виллумсен, Доррит (род. 1940) — датская писательница.
 Виллумсен, Йенс Фердинанд (1863—1958) — датский художник, представитель символизма.